Il singolare dell'Open de Moselle 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tommy Robredo ha battuto in finale 0–6, 6–2, 6–3, Andy Murray.

Teste di serie

  Tommy Robredo (campione)
  Guillermo Cañas (semifinali)
  Andy Murray (finale)
  Paul-Henri Mathieu (primo turno)

 Potito Starace (primo turno)
 Gilles Simon (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
 Igor' Andreev (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Moselle 2007
ATP Tour 2007